Molekulska formula -{C41H28O27}- se može odnositi na:

 Geranin
 Granatin B